Мейстріліга 2007 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати

1-18 тури

19-36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/24 листопада 2007

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 
 Мейстріліга на rsssf  

2007
Естонія